Studénka ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Studénka, Stadt im Okres Nový Jičín
 Studénka, Ortsteil von Bakov nad Jizerou, Okres Mladá Boleslav
 Studénka, Ortsteil von Nová Paka, Okres Jičín
 Studénka, Ortsteil von Radvanice v Čechách, Okres Trutnov
 Studénka, Ortsteil von Štoky, Okres Havlíčkův Brod